Kosače, velikaška obitelj u srednjovjekovnoj bosanskoj državi
 Kosače (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde, BiH